El nombre Sigfrido (Siegfried, en alemán) puede referirse a:

 Sigfrido o Sigurd, héroe nórdico germano;
 San Sigfrido, misionero y santo católico del siglo XI;
 Sigfrido (1871), una ópera escrita por Richard Wagner;
 Sigfrido (1930), obra de teatro de Jean Giraudoux, estrenada por el director Luis Jouvet;
 Siegfried Schtauffen, personaje de la saga de videojuegos Soulcalibur;
 Sigfrido Burmann, director artístico español; o
 Sigfrido Reyes, político salvadoreño.